«Long Live» — название ряда музыкальных произведений.

Альбомы
 «Long Live» — четвёртый студийный альбом американской маткор-группы The Chariot.
 «Long Live» — шестой студийный альбом американской металкор-группы Atreyu.
Песни
 «Long Live» — песня американской кантри-группы Florida Georgia Line.
 «Long Live» — песня американской певицы Тейлор Свифт.